De Grand Prix-wegrace van Spanje 2022 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 1 mei 2022 op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP 
Jorge Martín kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij een long lap penalty negeerde, die hij kreeg omdat hij te vaak de baanlimieten overschreed. Raúl Fernández startte de race niet vanwege een blessure aan zijn hand, die hij opliep tijdens de vorige race in Portugal.

Moto2 
Na de vrije trainingen op vrijdag werd er bij Keminth Kubo costochondritis vastgesteld. Voor de rest van het weekend werd hij vervangen door Stefano Manzi.

Moto3 
Lorenzo Fellon startte de race niet vanwege een schouderblessure, die hij opliep tijdens de tweede vrije training op vrijdag. Joshua Whatley startte de race niet nadat hij een hersenschudding opliep bij een crash tijdens de eerste vrije training op vrijdag.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Race 1 
Yeray Ruiz en Miquel Pons kregen allebei een tijdstraf van drie seconden vanwege het negeren van een ride through penalty.

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2022
Spanje